

Toponymes 

Castel Bolognese, commune de la province de Ravenne en Italie ;
Sala Bolognese, commune de la ville métropolitaine de Bologne en Italie ;
Sant'Agata Bolognese, commune de la ville métropolitaine de Bologne en Italie.

Anthroponyme 
Bolognese est un surnom notamment porté par :
 Il Bolognese, surnom de Giovanni Francesco Grimaldi (1606-1680), peintre, graveur et architecte italien ;
 Giovanni da Caster Bolognese, surnom de Giovanni Bernardi (1494-1553), graveur et médailleur italien ;
 Marcantonio Bolognese, surnom de Marcantonio Raimondi (c.1480-c.1534), graveur et orfèvre italien.

 Charlotte Goetschy-Bolognese (1990-), femme politique française.